Centro Sportivo Alagoano (CSA) - clube de futebol de Alagoas, Brasil.
 Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) - empresa de siderurgia do Brasil.
 Colégio Santo Agostinho (CSA) - colégio na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
 CSA - código IATA para a Czech Airlines
 Estados Confederados da América - Em inglês: Confederate States of America, CSA.
Colégio Sul Americano - colégio na cidade Rio de Janeiro,Brasil

Desambiguações de siglas